Berjosowy (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Berjosowy (Archangelsk), Stationssiedlung in der Oblast Archangelsk
 Berjosowy (Chabarowsk), Siedlung in der Region Chabarowsk
 Berjosowy (Kemerowo), Siedlung in der Oblast Kemerowo
 Berjosowy (Krasnodar), Siedlung in der Region Krasnodar
 Berjosowy (Krasnojarsk, Atschinski), Siedlung in der Region Krasnojarsk, Atschinski rajon
 Berjosowy (Krasnojarsk, Nowosjolowski), Siedlung in der Region Krasnojarsk, Nowosjolowski rajon
 Berjosowy (Kursk), Weiler in der Oblast Kursk
 Berjosowy (Orenburg), Siedlung in der Oblast Orenburg
 Berjosowy (Rostow), Weiler in der Oblast Rostow
 Berjosowy (Saratow, Kalininski), Weiler in der Oblast Saratow, Kalininski rajon
 Berjosowy (Saratow, Rtischtschewski), Weiler in der Oblast Saratow, Rtischtschewski rajon
 Berjosowy (Swerdlowsk), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk
 Berjosowy (Udmurtien), Weiler in der Republik Udmurtien
 Berjosowy (Wolgograd), Siedlung in der Oblast Wolgograd
 Berjosowy (Woronesch), Weiler in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Berjosowka (Begriffsklärungsseite)
 Berjosowo (Begriffsklärungsseite)
 Berjosowski (Begriffsklärungsseite)